Ханс III Унгнад фон Вейсенвольф (; 19 ноября 1493 — 27 декабря 1564), барон фон Зоннек в Каринтии — религиозный деятель, сподвижник Реформации, распространитель протестантизма между славянами, основатель Южнославянского библейского института; был его владельцем и покровителем.

Биография 

Сын Ханса II Унгнада фон Вейсенвольфа, барона фон Зоннека ауф Вальденштайна (1472 — ок. 1520) и Маргареты Лохнер фон Либенфельс (ок. 1475 — после 1516), родственник Петера II Эрдёди (1504–1567), бана Хорватии в 1557—1567.

Ханс Унгнад родился в Крайне в 1493 году, где его родители владели большими поместьями. Реформационное движение нашло в нем ревностного последователя; в 1555 году он побывал в Виттенберге, чтобы основательнее познакомиться с лютеранским учением. Когда император Священной Римской империи Фердинанд I воспретил исповедание протестантского вероучения в своих наследственных землях, Унгнад отправился сначала в Саксонию, затем в Вюртемберг.

Решившись посвятить всю свою деятельность распространению протестантизма среди южных славян, Унгнад вступил в контакт с разными лицами славянского происхождения (Приможем Трубером, Юрием Далматином, Стефаном Консулом Истрианином и др.), имевшими богословскую подготовку, поручил им переводы лютеранских сочинений на югославянские языки и устроил в вюртембергском городе Урахе типографию для печатания этих переводов. С 1561 по 1564 год им было издано более 25 тысяч экземпляров славянских книг.

Типография долгое время снабжала реформаторскими брошюрами все южно-австрийские земли; но император во время Тридцатилетней войны упразднил типографию и подарил её Ватикану для пропаганды католицизма.

Ханс Унгнад фон Вейсенвольф умер 27 декабря 1564 года близ Хомутова.

Семья 

1-я жена (1525): баронесса Анна Мария фон Турн ауф Фридрихштейн (ок. 1500—1555). По преданию, в этом браке родились 20 сыновей и 4 дочери

Дети:

 Людвиг (1526—1584), оберстгофмаршал
 Кристоф (ум. 1587). Жена (1567): Анна Лозонци, любовница бана Хорватии Балинта Балашши
 Карл (ум. 1599)
 Зимеон (ок. 1530—1605)
 Эренрайх (ум. 1598)
 Юдита Элизабет (ум. 1572). Муж (1548): Хуан де Ойос
 Маргарета (ум. 1572)
 Елена

2-я жена (1555): Магдалена фон Барби (1530—1565), графиня фон Барби унд Мюлинген, бывшая монахиня

Дети:

 Вольф(ганг) (ок. 1565—1594)
 Ханс Георг (ок. 1562—1583)

Примечания

Литература 
 Schnurrer, «Slavischer Bücherdruck in Würtemberg im XVI Jahrh.» (Тюбинген, 1799);
 Kostrenčič, «Urkundliche Beiträge zur Geschichte der protestantischen Literatur der Südslaven» (Вена, 1874); 
 J. Voigt, «Briefwechsel des H. Ungnad mit Herzog Alhrecht von Preussen» («Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen», herausgegeben von der Wiener Akademie der Wissenschaften, том 20);
 Elze, «Die Universität Tübingen und die Studenten aus Krain» (Тюбинген, 1877).

Ссылки 
 

 
Лютеранские теологи
Духовные писатели